Lista obozów niemieckich (1914–1918)
 Lista obozów niemieckich (1933–1945)